

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17
 Na Dole – część wsi Nieprześnia w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Na Dole – część wsi Cichawka w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Na Dole – część wsi Wola Wieruszycka w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Na Dole – część wsi Królówka w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz
 Na Dole – część wsi Jadowniki w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Brzesko
 Na Dole – część wsi Szymbark w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Na Dole – część wsi Ropa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Ropa
 Na Dole – część wsi Smardzowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała
 Na Dole – część wsi Kolbark w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze
 Na Dole – część wsi Kosmolów w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Na Dole – część wsi Zimnodół w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Na Dole – część wsi Głębowice w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek
 Na Dole – część wsi Chrząstowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica
 Na Dole – część wsi Kopytówka w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica
 Na Dole – część wsi Wierzawice w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Leżajsk
 Na Dole – część wsi Dzwonowice w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Na Dole – część wsi Trzykosy w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Koprzywnica

Zobacz też 
 Na Górze